Епархия Аргайла и Островов  () — епархия Римско-Католической Церкви c центром в городе Обан, Шотландии. Епархия Аргайла и Островов входит в архиепархию Сент-Эндрюса и Эдинбурга.

История 
Епархия Аргайла и Островов, основанная в XII веке, после Реформации в Шотландии в 1560 году была ликвидирована. 4 марта 1878 года епархия Аргайла и Островов была восстановлена буллой Ex supremo Apostolatus Римского папы Льва XIII.

Кафедральным собором епархии Оргайла и Островов является церковь святого Колумба в городе Обан. На острове Айона, который находится на территории епархии Аргайла и Островов, находится известное аббатство — первый монастырь Шотландии, являвшийся центром распространения католицизма в Шотландии во время раннего Средневековья.

Ординарии
В списке указаны ординарии после восстановления епархии Аргайла и Островов в 1878 году.
 епископ Ангус Макдональд (22.03.1878 — 15.07.1892);
 епископ Джордж Смит (31.12.1892 — 18.01.1918);
 епископ Дональд Мартин (2.04.1919 — 6.12.1938);
 епископ Дональд Альфонсус Кэмпбелл (5.10.1939 — 6.01.1945);
 епископ Кеннет Грант (15.12.1945 — 7.09.1959);
 епископ Стивен Макгилл (4.04.1960 — 25.07.1968);
 епископ Колин Алойзиус Макферсон (2.12.1968 — 24.03.1990);
 епископ Родерик Райт (11.12.1990 — 19.09.1996);
 Sede Vacante (1996—1999)
 епископ Иан Мюррей (3.11.1999 — 16.10.2008);
 епископ Джозеф Энтони Тоал (16.10.2008 — 29.04.2014), назначен епископом Мотеруэлла
 Sede Vacante

Источник 
 Annuario pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ex supremo Apostolatus, AAS 11 (1878), стр. 5

Ссылки 
  Официальный сайт епархии Аргайла и Островов 
 Данные об епархии Аргайла и Островов 

А